Baldassare Taccone (1461-1521) est un poète italien.
 Innocenzio Taccone, (1575- ? ), fut un peintre italien baroque, actif au .
 Jorma Taccone, (1977- ), est un acteur, scénariste et réalisateur américain.
 Luciano Taccone, (1989- ), triathlète argentin.
 Vito Taccone, (1940-2007), était un coureur cycliste italien.